Атететла има више значења:

 Атететла, Атетехак (Копалиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Атететла (Уизуко де лос Фигероа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику